Acude Gaviao kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Açude Gaviao, reservoar, Rio Grande do Norte, 
 Açude Gavião, reservoar, Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar